Pittoni peut désigner :

Patronymes 

 Giovanni Battista Pittoni ou Giambattista Pittoni (Venise, 1687 -1767), un peintre italien rococo
 Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743), un compositeur italien
 Francesco Pittoni (Venise, 1645 -1724), un peintre italien baroque
 Giovanni Pittoni (v.1635-1677), un théorbiste et compositeur pour le théorbe

Toponymes 
 Un hameau de la Villa Santa Lucia en Italie

Homonymie de patronyme